Зон — село в Сюмсинському районі Удмуртії, Росія.
 Зон Борис Вульфович (25 січня, 1898, Сизрань — 10 червня, 1966, Ленінград) — театральний режисер і педагог.
 Луї Зон, Луї Бруно Зон (), при народженні Людвіґ Бруно Зон (нім. Ludwig Bruno Sohn; народився 1 березня 1914, Львів — помер 7 червня 2006)  — польський, а згодом американський юрист